Куцик Пётр Алексеевич () — украинский ученый-экономист, ректор Львовского торгово-экономического университета, доктор экономических наук (2020), профессор (2011), заслуженный деятель науки и техники Украины (2018).

Биография 
В 1990 г. окончил Львовский торгово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности», получив квалификацию экономиста. В 1993 г. — аспирантуру Львовского торгово-экономического института.

В 2001—2003 гг. — заместитель декана экономического факультета, в 2003—2005 гг. — заместитель директора по учебной работе Института экономики и финансов, в 2005—2007 — директор Института экономики и финансов Львовской коммерческой академии.

С 2007 по 2014 годы занимал должность первого проректора Львовской коммерческой академии, исполнял обязанности ректора академии после смерти ректора Ивана Копыча.

Научная деятельность 
Занимается изучением проблем стратегического управления затратами в системе контроллинга предприятия, методологии бухгалтерского учёта и внедрения интегрированной прогнозной финансовой отчетности на предприятиях Украины.

Опубликовал более 200 научных и научно-методических работ. Соавтор 15 учебных пособий и учебников, 16 монографий.
Под его научным руководством защищено 12 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Награждён нагрудным знаком Министерства образования и науки Украины «Отличник образования Украины» в 2007 г.; почетным трудовым отличием «Знак почета» Центрального союза потребительских обществ Украины (Укоопсоюза) в 2007 г.; Грамотой Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины в 2011 г.; Почетной грамотой Всеукраинского центрального союза потребительских обществ и ЦК Профсоюза работников потребительской кооперации Украины в 2016 г.

Библиография 
 Куцик П. О. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства / П. О. Куцик, О. М. Мазуренко. — Львів : Видавництво «Растр-7», 2014. — 288 с.
 Куцик П. О. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів / П. О. Куцик, М. Я Вірт, І. В. Гончарук, В. І. Куцик, М. Ю. Барна; за заг. ред. П. О. Куцика. — Львів : Растр-7, 2014. — 296 с.
 Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. — Львів : Видавництво ЛКА, 2015. — 594 с.
 Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку / М. В. Корягін, П. О. Куцик. — Львів : ЛКА, 2015. — 239 с.
 Куцик П. О. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління / П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Шевчук, Д. О. Харинович-Яворська. — Чернівці : Технодрук, 2015. — 370 с.
 Куцик П. О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська, за заг. ред. П. О. Куцика. — Львів : Видавництво "Растр-7, 2015. — 312 с.
 Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності / М. В. Корягін, П. О. Куцик. — К. : Інтерсервіс, 2016. — 276 с.
 Куцик П. О. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп. — Львів : Растр-7, 2016. — 268 с.

Ссылки 
 Биография на сайте ЛТЭУ.

Экономисты по алфавиту
Экономисты XXI века
Экономисты Украины